Шмидеберг () — топоним и фамилия.
 Шмидеберг (Рудные горы) — бывшая коммуна немецкой федеральной земле Саксония.
 Шмидеберг-им-Ризенгебирге () — немецкое название польского города Ковары.

 Шмидеберг, Освальд (1838—1921) — немецкий фармаколог.

См. также 
 Бад-Шмидеберг